Сестри Людмила і Надія Кіченок були чинними чемпіонками, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Окленді.
Ваня Кінґ і Моніка Нікулеску виграли титул, у фіналі перемігши Сюй Іфань і Чжен Сайсай з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби в друге коло.

Сітка

Посилання 
 

WTA Shenzhen Open
2016, парний розряд